Bushland bezeichnet:

 einen Ort in Texas, siehe Bushland (Texas)
 Raymond C. Bushland (1910–1995), US-amerikanischer Entomologe